General Cup International 2004 − nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w General Snooker Club w Hongkongu (Chiny) w dniach 11–16 września 2004 roku.

W finale rozegranym 16 września reprezentant Tajlandii Issara Kachaiwong pokonał Walijczyka Dominica Dale’a 6–3.

Faza główna turnieju

Faza grupowa

Grupa A 

 Pang Weiguo 4–2 Atthasit Mahitthi
 Pang Weiguo 3–4 Gary Wilson
 Pang Weiguo 4–1 Au Chi Wai
 Atthasit Mahitthi 4–1 Gary Wilson
 Atthasit Mahitthi 4–3 Au Chi Wai
 Gary Wilson 4–2 Au Chi Wai

Grupa B 

 Mark Allen 4–1 Fung Kwok Wai
 Mark Allen 4–2 Mei Xiwen
 Mark Allen 4–1 Liew Kit Fatt
 Fung Kwok Wai 4–2  Mei Xiwen
 Fung Kwok Wai 4–1 Liew Kit Fatt
 Mei Xiwen 4–1 Liew Kit Fatt

Grupa C 

 Cai Jianzhong 4–2 Issara Kachaiwong
 Cai Jianzhong 4–3 Chan Wai Kei
 Cai Jianzhong 4–3 Pankaj Advani
 Issara Kachaiwong 4–2 Chan Wai Kei
 Issara Kachaiwong 4–2 Pankaj Advani
 Chan Wai Kei 4–3 Pankaj Advani

Grupa D 

 Dominic Dale 4–2 Chan Kwok Ming
 Dominic Dale 4–2 Ooi Chin Kay
 Dominic Dale 4–1 Aditya Mehta
 Chan Kwok Ming 4–1 Ooi Chin Kay
 Chan Kwok Ming 4–2 Aditya Mehta
 Ooi Chin Kay 4–3 Aditya Mehta

Runda finałowa

Breaki stupunktowe turnieju

Przypisy 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2004 w sporcie